Wallrothia divaricata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl. Wallrothia divaricata ingår i släktet Wallrothia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
divaricata